Valasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valasjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (69,3 ha)
Valasjön, Västergötland, sjö i Varbergs kommun,  (97,7 ha)
Valasjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (43,2 ha)
Valasjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (30,6 ha)
Valasjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (1,98 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn